Las Lajitas kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Las Lajitas, Argentina, Salta,

Mexiko 

 Las Lajitas, Querétaro Arteaga, El Marqués, 
 Las Lajitas, Veracruz, Tantoyuca, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar